Allah Rakha – musicista indiano
 Allah Rakha – film del 1986 diretto da Ketan Desai